Куриатные комиции — древнеримские собрания патрициев 30 курий, восходящие к родовому строю.

До реформы Сервия Туллия куриатные комиции были в Риме единственным видом комиций и состояли, очевидно, лишь из патрициев. Вопрос, состояли ли плебеи в куриатных комициях во времена Республики, в науке дискуссионен. Одни авторы (например, Эрнст Херцог) считали, что и во времена Республики куриатные комиции включали только патрициев. Другие (например, Вильгельм Зольтау), отстаивали точку зрения, что плебеи были включены в их состав ещё во времена царского Рима. Однако для царского периода присутствие плебеев в куриатных комициях довольно сомнительно. Так, И. Л. Маяк делала вывод, что плебеи стали принимать участие в этом виде комиций не ранее IV века до н. э. Местом их проведения был Comitium на Форуме.

Главные функции куриатных комиций состояли в следующем:

 Вынесение Lex curiata de imperio (куриатного закона об империи) — этот закон был необходим для того, чтобы вручить ординарному или экстраординарному магистрату высшую власть — империй.
 Утверждение отдельных частных актов — усыновлений и завещаний, то есть куриатные комиции ведали вопросами семейного права.

С течением времени и политическая роль куриатных комиций, и, соответственно, их популярность, снижались. К концу Республики наделение магистратов империем осталось фактически единственной функцией этих собраний, и на них собиралось лишь 30 ликторов, символизировавших 30 курий. Тем не менее, с формальной точки зрения, куриатные комиции вплоть до своего исчезновения при Империи оставались сосредоточием высшей власти, так как именно они вручали магистратам империй.

См. также 
 Трибутные комиции
 Центуриатные комиции

Литература 
 Дементьева В. В. 2004: Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя монархия и республика. Ярославль.
 Botsford G.W. 1909: The Roman Assemblies from their Origin to the End of the Republic. N.-Y.
 Taylor L.R. 1966: Roman Voting Assemblies: from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar. Ann Arbor, Michigan.

Политика Древнего Рима
Римское право
Народные собрания